Sapir peut faire référence à (par ordre chronologique) :

 Edward Sapir (1884-1939), linguiste et anthropologue américain d'origine lituanienne
Hypothèse Sapir-Whorf (HSW), une dénomination renvoyant aux problèmes liés à la relativité linguistique
 Pinchas Sapir (1906-1975), ministre israélien
 Michel Sapir (1915-2002), psychiatre français d'origine russe
 Richard Sapir (1936-1987), écrivain américain
 Jacques Sapir (1954-), économiste français, fils de  Michel Sapir 

Homonymie de patronyme